La Revue du cinéma puede hacer referencia a:
 La Revue du cinéma, revista francesa de cine fundada por Jean George Auriol y publicada de 1928 a 1932, y después de 1946 a 1949;
 La Revue du cinéma, revista francesa de cine publicada de 1969 a 1992.